Футбольная Конференция 2011/12 — 33-й сезон Футбольной Конференции Англии и 8-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2011 года и завершился в мае 2012 года, матчем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции выступают как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона, победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

В сезоне 2011/12 Национальная Конференция носила название Blue Square Premier, Северная Конференция — Blue Square North, а Южная Конференция — Blue Square South.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Северной Конференции 2010/11
 Олфретон Таун
 Телфорд Юнайтед

Команды вышедшие из Южной Конференции 2010/11
 Брейнтри Таун
 Эббсфлит Юнайтед

Команды вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2010/11
 Стокпорт Каунти
 Линкольн Сити

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Плей-офф

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Премьер дивизиона Северной Премьер-лиги 2010/11
 Галифакс Таун
 Колуин-Бей

Команды вылетевшие из Национальной Конференции 2010/11
 Олтрингем
 Хистон

Команды переходившие из Южной Конференции 2010/11
 Бишопс-Стортфорд

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Премьер дивизиона Истмийской лиги 2010/11
 Саттон Юнайтед
 Тонбридж Эйнджелс

Команды вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2010/11
 Труро Сити
 Солсбери Сити

Команды вылетевшие из Национальной Конференции 2010/11
 Истборн Боро

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Плей-офф

Переходы между лигами 
В середине сезона два команды, Дарлингтон и Кеттеринг Таун, попали в тяжёлое финансовое положение, многие футболисты покинули команды. Однако, эти клубы не были признаны банкротами и завершили сезон, позже Дарлингтон был перемещен на 4 лиги вниз, а Кеттеринг Таун — на 2 лиги вниз. Таким образом 2 места в низших дивизионах Конференции оказались вакантными. Хинкли Юнайтед из Северной Конференции и Мейденхед Юнайтед из Южной Конференции, закончившие сезон в зоне вылета, сохранили свои места в соответствующих лигах, набрав максимальное среди аутсайдеров количество очков.

Ссылки 
 Официальный сайт

2011
Конференция
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012